Spirál-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Spirál-barlang, a Láner Olivér-barlang másik neve.
 Spirál-barlang, a Spirál-víznyelő másik neve.